Fiennes Cornwallis kan syfta på:

*Fiennes Cornwallis (1831–1867), brittisk officer 
 Fiennes Cornwallis, 1:e baron Cornwallis (1864–1935), brittisk peer
 Fiennes Cornwallis, 3:e baron Cornwallis (1921–2010), brittisk peer